Sarid peut faire référence à :

Toponymes 
 Sarid, kibboutz du nord-est d'Israël
 Ein Sarid, localité israélienne fondée en 1950

Anthroponymes 
 Yossi Sarid (1940-2015), homme politique et journaliste israélien
 Yishai Sarid (1965-), avocat et romancier israélien

Voir aussi